Онкала () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 39,92 км². Население — 100 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Мильян и святая дева дель Эспино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сории